Németország
Neubrunn, település Türingia tartományban
Neubrunn, település Bajorországban, Würzburg járásban